Yair Arboleda Quiñones (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, 7 de abril de 1996) es un futbolista colombiano. Juega como delantero y actualmente es jugador libre.

Trayectoria

Santa Fe 
Arboleda hace parte de las inferiores de Independiente Santa Fe.
En el 2014 se va a jugar al Club Tijuana de México.

Para el 2015 vuelve a Independiente Santa Fe. Su primer gol como profesional se lo marca al Envigado Fútbol Club, y gana la Copa Sudamericana 2015.

Houston Dynamo 
El 29 de julio es oficializado como refuerzo del Houston Dynamo de la Major League Soccer a préstamo por un año.

Clubes

Estadísticas

Palmarés

Copas internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Tuluá
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Club Tijuana
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Club Llaneros
Futbolistas del Houston Dynamo
Futbolistas del Atlético Huila
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas del Bogotá Fútbol Club